Архитектура ARM поддерживается множеством операционных систем. Среди них есть Unix и Unix-подобные ОС: GNU/Linux, BSD, QNX, Plan 9, Inferno, Solaris, iOS, Android, Firefox OS. 

Также на платформе могут работать отдельные варианты семейства Windows: Windows CE, Windows Phone, Windows RT.

Кроме того ARM поддерживают ОС: A2, ReactOS, FreeRTOS, Nucleus, Symbian OS, RISC OS.

Поддержка Unix-подобными системами

macOS

Следующие версии macOS поддерживают процессоры ARM:
macOS Big Sur
macOS Monterey
macOS Ventura

Дистрибутивы Linux 

Следующие дистрибутивы Linux поддерживают процессоры ARM:
 Ångström
 ALT Linux
 Arch linux
 Astra Linux
 Bodhi Linux 
 Chrome OS
 Debian
 ELinOS
 Fedora
 Centos
 Gentoo
 GoboLinux
 iPodLinux
 Kali linux
 Maemo
 MeeGo
 MontaVista
 openSUSE
 Open webOS
 Sailfish OS
 Slackware
 T2 SDE
 Ubuntu
 Wind River Linux

BSD 
Следующие ОС, производные от BSD, поддерживают процессоры ARM:
 RISC iX (Acorn ARM2/ARM3-based systems only)
 FreeBSD
 NetBSD
 OpenBSD

Solaris 

Хотя классическая версия Solaris работает только на x86/x86_64 и SPARC, в 2008—2009 годах существовала инициатива «osarm» по портированию версии OpenSolaris на ARM.

Примечания

Ссылки 
 http://www.arm.com/community/software-enablement/rtos-real-time-operating-system.php?tab=RTOS+vendors

ARM
Списки программного обеспечения